Марки:

Топоним 
 Марки — село в Каменском районе Воронежской области, Россия.
 Марки — село в Лакском районе Дагестана, упразднено в 1944 г.
 Марки — город в Польше.

В филателии 
 Почтовые марки — знаки, свидетельствующие об оплате почтовых услуг, либо другая похожая печатная продукция, которая может выпускаться в иных целях, например:
 Марки виртуальных государств,
 Марки-деньги,
 Марки СССР, Марки России
 и многие другие.
 «Марки» — филателистический журнал, который издавался в Киеве (1896—1901).
 «Марки и коллекционер» — филателистический журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге (1903—1910).

Фамилия 
 Марки, Александр Луи (1777—1828) — французский ботаник.
  (1935—2003) — ирландский политик, член Сената (1973—1981) и Палаты представителей (1981—1982) Ирландии.
  (Элизабет Хелен Марки; род. 1956) — американский политик, член Палаты представителей США (2009—2011).
  (род. 1976) — ирландский футболист.
  (1920—2006) — американский юрист, председатель Апелляционного суда США по федеральному округу (1982—1990).
 Марки, Виргилио (1895—1960) — итальянский архитектор и сценический художник-футурист.
  (род. 1997) — ирландский футболист.
  (род. 1977) — американская актриса озвучивания и дубляжа аниме, мультфильмов, мультсериалов и компьютерных игр.
 Марки, Джованни Антонио (1727—1807) — итальянский мастер музыкальных инструментов.
  (1857—1946) — американский политик, председатель Палаты представителей штата Мичиган (1887—1888).
 Марки, Карло де (1890—1972) — итальянский футболист.
  (род. 1985) — игрок в американский футбол.
  (1896—1982) — американская конезаводчица, владелец обладателя Тройной тиары (1979) кобылицы Дейвоны Дейл.
  (1883—1968) — ирландский игрок в гэльский футбол, чемпион Ирландии в составе команды Лаута (1910, 1912).
 Марки, Эд (род. 1946) — американский политик.
  (род. 1981) — американская театральная актриса.
 см. также: Де Марки

См. также 
 :wikt:марки